Nucleus – gruppo musicale britannico
Nucleus – album degli Anekdoten del 1995
Nucleus – album di Sonny Rollins del 1975
Nucleus – album dei Tidfall del 2003